

Люди 
 Брайан Рой Гобл (1957—2014), канадський співак і музикант
 Керул Гобл (1961 р.н.), професор інформатики в Манчестерському університеті
 Джордж Г. Гобл, співробітник Університету Пердью
 Graeham Goble (народився 1947), австралійський співак-автор пісень, засновник Little River Band
 Джонатан Гобл, американський баптистський міністр і місіонер
 Les Goble (народився 1932), американський футболіст
 Пауль Гобл (1933—2017), автор та ілюстратор дитячих книг
 Пол Гобл (народився в 1949 році), американський аналітик, письменник і оглядач
 Роберт Гобл (1903—1991), англійський будівельний клавесин
 Стенлі Гобл (1891—1948), старший командир Королівських ВПС Австралії
 Стів Гобл (народився 1960), відставний англійський футболіст
 Тоні Гобл (1943—2007), валлійський художник
 Warwick Goble (1862—1943), вікторіанський ілюстратор дитячих книг